Бернтероде:

 Бернтероде — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. Входит в состав района Айхсфельд
 Бернтероде — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. Входит в состав района Айхсфельд